Heartland 66 (или Hang Lung Plaza) — высотный комплекс, расположенный в деловом центре китайского города Ухань (район Цяокоу). Состоит из офисной башни, трёх жилых башен и многоуровневого торгово-развлекательного центра. Построен в 2020 году в стиле модернизма, площадь комплекса составляет 460 тыс. м². Архитектором Heartland 66 выступила гонконгская фирма Aedas, владельцем является гонконгский оператор недвижимости Hang Lung Properties. 

 Офисная башня комплекса Heartland 66 (339 м) имеет 60 этажей, площадь — 151,5 тыс. м². В подиуме расположены магазины и рестораны. По состоянию на 2020 год башня являлась вторым по высоте зданием города, 38-м по высоте зданием Китая, 46-м — Азии и 77-м — мира.
 Жилая башня А3 (206 м) имеет 47 этажей. 
 Жилая башня А2 (184 м) имеет 42 этажа. 
 Жилая башня А1 (163 м) имеет 37 этажей.

Примечания

Ссылки 

Небоскрёбы Уханя